Адріен Майш — люксембурзький піаніст і дипломат
 Євгенія Майш — радянська партійна і державна діячка, агітаторка і пропагандистка німецького походження